Osoby
 Elżbieta Aragońska (1271–1336) – królowa Portugalii w latach 1282–1325
 Elżbieta I Tudor (1533–1603) – królowa Anglii i Irlandii w latach 1558–1603
 Elżbieta Bowes-Lyon (1900–2002) – królowa Wielkiej Brytanii w latach 1936–1952; matka Elżbiety II
 Elżbieta II (1926–2022) – królowa Zjednoczonego Królestwa w latach 1952–2022

 Media
 Królowa Elżbieta − brytyjski serial telewizyjny, opowiadający losy królowej Elżbiety I Tudor.

Zobacz też